Larroque (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Larroque (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Larroque (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje